Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Розмарі Касалс і Венді Тернбулл з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (фінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Dallas Doubles Draw 

Virginia Slims of Dallas
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983